est la formule brute de plusieurs isomères.

 acide 2,4-dichlorophénoxyacétique, numéro CAS 
 dicamba, numéro CAS